Sielaff ist der Familienname folgender Personen:

 Erich Sielaff (1889–1960), deutscher Literaturwissenschaftler und Volkskundler 
 Horst Sielaff (* 1937), deutscher Politiker (SPD)
 Max Sielaff (1860–1929), deutscher Unternehmer
 Volker Sielaff (* 1966), deutscher Autor
 Wolfgang Sielaff (* 1942), ehemaliger Polizeipräsident Hamburgs

Sielaff ist der Name eines Automatenherstellers
 Sielaff (Unternehmen)